Деко () — французская фамилия. Известные носители:

 Деко, Абель (1869—1943) — французский органист, композитор и музыкальный педагог.
 Ален Деко (1925—2016) — французский историк, писатель, сценарист.
  (1899—1981) — французский физик.

См. также 
 Деку — португальский футболист
 Ар-деко — декоративный стиль в искусстве
 Почтовые марки в стиле ар-деко